Карягина — женская форма фамилии .
 Карягина, Ариадна Владимировна (род. 1961) — певица, лауреат международных фестивалей и конкурсов современной и джазовой музыки.
 Карягина, Марина Фёдоровна (род. 1969) — чувашская поэтесса, прозаик и драматург, журналистка, редактор.